Ста́рицы — топоним.

 Ленинградская область:
 Старицы (Волосовский район) — деревня в Волосовском районе.
 Старицы (Гатчинский район) — деревня в Гатчинском районе.
 Псковская область:
 Старицы (Псковская область) — деревня в Себежском районе.

См. также 
 Старица